De FDGB Cup (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund Pokal = Beker van de Vrije Duitse Vakbond) was het equivalent van de Belgische KBVB-beker en de Nederlandse KNVB beker in de DDR (Oost-Duitsland). Er werd voor het eerst in 1949 om gestreden na de opdeling van Duitsland, twee jaar voordat in Bondsrepubliek met de DFB-Pokal van start werd gegaan.

De beker werd georganiseerd door de voetbalbond van de DDR. De winnaar kwalificeerde zich voor de Europa Cup II. In 1973-74 wist 1. FC Magdeburg (2-0-overwinning op AC Milan) deze beker ter veroveren. FC Carl Zeiss Jena (1980-81, 1-2-verlies tegen Dinamo Tbilisi) en 1. FC Lokomotive Leipzig (1986-87, 0-1-verlies tegen AFC Ajax) wisten de finale van dit toernooi te bereiken.

Elke voetbalvereniging in Oost-Duitsland was gerechtigd om deel te nemen aan dit bekertoernooi. De clubs uit de lagere klassen speelden regionale voorronden, waarna de winnaars hiervan samen met de clubs uit de DDR-Oberliga en DDR-Liga in het hoofdtoernooi speelden. Vanaf 1975 was het Stadion der Weltjugend in Oost-Berlijn de vaste locatie voor de finale, met soms wel tussen de 30- en 50.000 toeschouwers. De laatste bekerfinale die in 1991 gespeeld werd (nog na de val van de Berlijnse Muur) was tussen Hansa Rostock en Stahl Eisenhüttenstadt (1-0) voor nog geen 4.800 toeschouwers.

De meest succesvolle clubs in de beker waren 1. FC Magdeburg met 7 titels (de twee van SC Aufbau Magdeburg inbegrepen) en Dynamo Dresden ook met 7 titels (één titel van SG Volkspolizei Dresden inbegrepen).

Finales FDGB-Pokal 1949-1991
* De toernooien van 1950-52, 1952-54 werden over twee seizoenen gespeeld.

Supercup
Om deze beker is slechts eenmaal gestreden.

In 1991 namen de laatste kampioen en bekerfinalist deel aan een uitgebreide editie van de DFB-Supercup. Beide clubs verloren in de extra halve finale zodat de finale tussen beide de West-Duitse teams ging.